Микаэл — 21-й глава алуанского католикосата Армянской апостольской церкви, пробыл на должности 35 лет, сменив предыдущего католикоса Симеона I.

История 
До становления католикосом был священником в церкви в Шеки. По сообщению Моисея Каганкатваци, фрагмент креста, подаренный царю Албании Гагику византийским императором Варданом Филиппиком в 711 году, позднее был передал католикосу Микаэлу.

В его время также произошёл брак агванского князя Вараза, сына Вахтанга и внука Варазмана, Вараз женился на Вартанухи, у который дед также был Варазман (троюродный брак), они написали иберскому католикосу Талиле, благословить их брак, на то тот ответил:

— «Если вы пребудете в моём исповедании, то будьте благословенны; если же принадлежите вероисповеданию агванскому, вы сами знаете». Тогда Микаэл пригласил Соломона, священника братства Макенац из Армении, собрав их вместе с остальными в Шахморской крепости, где они стали проклинать Вараза, и «в то же время настигли его Таджики, убили в объятиях матери, а другого сына понесла лошадь, и расшибла до смерти». После они написали иберскому католикосу, чтобы он больше не благословляли кровосмесительные браки.

Католикосу Микаэлу также посвящена XIV глава III книги История страны Алуанк под названием «Изыскания того же Микаэла, католикоса агванского» Моисей Каганкатваци.

См. также 

 История страны Алуанк

Примечания 

Церковные деятели VIII века
Церковные деятели Кавказской Албании